Пуштулимский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Ельцовском районе Алтайского края России. Административный центр — село Пуштулим.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения составила 846 человек, в том числе 405 мужчин и 441 женщина. Оценка Росстата на 1 января 2012 года: 992 человека.

Состав 
В состав входит 9 населённых пунктов:
 село Анамас,
 село Бахта,
 посёлок Вятск,
 посёлок Казанск,
 село Калтык,
 село Последниково,
 село Пуштулим (центр),
 посёлок Троицк,
 село Чистая Грива.

Интересные факты 
Территория Пуштулимского сельсовета окружает урочище Протасово — анклав Кемеровской области в Алтайском крае.

Примечания 

Сельские поселения Алтайского края
Муниципальные образования Ельцовского района